Alfred Gottschalk ist der Name folgender Personen:

* Alfred Gottschalk (Politiker) (1863–1942), deutscher Politiker (USPD, SPD)
 Alfred Gottschalk (Bildhauer) (1872–1934), deutscher Bildhauer 
 Alfred Gottschalk (Biochemiker) (1894–1973), deutsch-australischer Biochemiker
 Alfred Gottschalk (Rabbiner) (1930–2009), deutsch-US-amerikanischer Rabbiner